The Failure – cortometraggio del 1911 diretto da D.W. Griffith
 The Failure – film del 1915 diretto da William Christy Cabanne
 The Failure – film del 1915 diretto da Walter Edwards
 The Failure – film del 1917 diretto da Henry Edwards
 The Failure – film del 2013 diretto da Tom Ellis